Anaang – popolo della Nigeria
 Lingua Anaang – lingua parlata dall'omonimo popolo nigeriano